Kutajaya (Kutawaluya), een plaats in Indonesië
Kutajaya (Ciambar), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing